Zeche Sophia steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Sophia (Dortmund) in Dortmund-Wichlinghofen
 Zeche Sophia (Witten) in Witten

 Siehe auch

 Zeche Sophia-Jacoba  in Hückelhoven-Ratheim